16-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Москве с 18 по 22 июня 1947 года. В 1947 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта счел возможным провести уже не только личное, но и лично-командное первенство страны. Впервые в истории борьбы были проведены всесоюзные юношеские соревнования. Это комплексное мероприятие явилось крупнейшим по количеству участников за все время существования спортивной борьбы в СССР. В нём участвовало 246 борцов от 14 союзных республик, Москвы и Ленинграда. В личном зачёте участвовало 123 человека.

В течение трёх дней за схватками наблюдало более 10 000 зрителей. Снова была восстановлена категория наилегчайшего веса, первенство в которой не разыгрывалось уже шесть чемпионатов. Введение этой весовой категории было обусловлено нашим вступлением в Международную федерацию борьбы, где в это время названная категория была принята.

Медалисты

Итоговое положение 
 Наилегчайший вес 

 Легчайший вес 

 Полулёгкий вес 

 Лёгкий вес 

 Полусредний вес 

 Средний вес 

 Полутяжёлый вес 

 Тяжёлый вес

Литература

Ссылки 
 15-Чемпионат СССР по греко-римской борьбе.

Июнь 1947 года
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1947 году
Чемпионаты СССР в 1947 году